QC est un sigle qui signifie :
 Québec, une province canadienne ;
 Conseil de la Reine (de l'anglais ) ;
 Contrôle qualité (de l'anglais , QC) ;
 HP Quality Center : (ex TD) outil de gestion de projets de test logiciel de Mercury Interactive puis de Hewlett-Packard. Sa version avancée se nomme HP ALM.